Школа № 459 — московская школа. Расположена по адресу: улица Смирновская, дом 1а. На текущий момент закрыта.

Общие сведения 
Школа располагается в старинном здании Старообрядческого богословского института на Рогожской заставе, построенного в 1914—1915 архитектором Ф. А. Ганешиным. Первым директором института был А. С. Рыбаков (отец известного историка академика Б. А. Рыбакова), председателем попечительского совета — С. П. Рябушинский. Как академия старообрядчества институт просуществовал до 1918 года.

Затем в здании начали работу общеобразовательные учреждения: мужская и женская школы, средняя общеобразовательная, неполная средняя.
В 1930 году школе был присвоен № 459, и относилась она тогда к Рогожско-Симоновскому району. В 1940-е годы школа входит в состав Таганского района. С 1960 года реорганизуется в восьмилетнюю школу. А с 1987 года действует как полная средняя школа.

Здание школы имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

Скандал на выборах 
В 2012 году по итогам выборов президента России школа № 459 была включена Лигой избирателей в «чёрный список» организаций, в которых работали избирательные комиссии с зафиксированными нарушениями, повлиявшими на результаты голосования.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Пряников Павел. Возвращение старообрядцев в Рогожский посёлок // Свободная пресса. — 10 октября 2010 года.

Школы Москвы